Яунгулбене:

 Яунгулбене — село в Гулбенском крае Латвии
 Яунгулбене — железнодорожная станция на линии Плявиняс — Гулбене